Clepsina (en llatí Clepsina) va ser el nomen d'una família patrícia de la gens Genúcia.

Membres destacats de la família van ser:
 Gai Genuci Clepsina, cònsol romà el 276 aC i el 270 aC.
 Luci Genuci Clepsina, cònsol el 271 aC.

Referències